Ljung är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Det har på svenska samma uttal som namnet Jung, som också finns på andra språk, bland annat på tyska och koreanska. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna 
 Ljung 4 946
 Jung 324
 Ljungh 136
 Jungh 4
Tillsammans blir detta 5 410 personer.

Namnet Ljung och i någon grad även Jung har i Sverige använts som soldatnamn. Axel Einar Ljung, död 1983 var Sveriges siste indelte soldat.

I det följande har de personer med namnet Jung tagits med som har nordisk anknytning. Samtliga med efternamnet Jung finns med i artikeln Jung (efternamn).

Personer med efternamnet Ljung eller med varianter av detta namn
 Arne Jung (1918–1995), flygofficer
 Arne Ljung (1911–1994), arkitekt
 Axel Ljung (1884–1938), friidrottare, häcklöpare
 Axel Einar Ljung (1883–1983), Sveriges siste indelte soldat

 Bernt Ljung (född 1958), fotbollsmålvakt
 Bertel Jung (1872–1946), finländsk arkitekt
 Björn Ljung (född 1962), politiker, folkpartist
 Bo Jung (1931–2014), svensk fysiker

 Carl Ljung (1877–1967), friidrottare, sprinter
 Casper Jung (1920–1998), ingenjör
 Cecilia Ljung (född 1961), skådespelare
 Christer Ljung (född 1942), militär
 Claës Ljung (1900–1974), jurist och tidningsman
 Claës-L. Ljung (född 1945), politiker, moderat

 Daniel Ljung (född 1998), fotbollsspelare
 Dora Jung (1906–1980), finländsk textilkonstnär

 Efraim Ljung (1878–1955), företagsledare
 Erik Jung (1883–1961), lantmätare och kommunalpolitiker
 Erik Ljung  (född 1981), regissör, musiker och låtskrivare
 Erik Ljung "Kusen" (1851–1928), spelman, skomakare och bonde
 Erik W. Ljung (1878–1953), agronom 
 Erland Jung (1908–1989), ingenjör
 Erland Ljungh (1910–1996), ingenjör
 Ernst Ljungh (1854–1892), skulptör och silhuettklippare

 Folke Ljung (1900–1949), konstnär

 Harald Ljungh (1913–2007), landssekreterare
 Helge Jung (1886–1978), general, överbefälhavare
 Hjalmar Ljungh (1838–1915), ingenjör

 Inger Ljung (född 1946), teolog
 Ingvar Jung (1910–1989), ingenjör, professor och företagsledare
 Irmeli Jung (född 1947), finländsk porträttfotograf
 Ivar Jung (1892–1942), geodet

 Jan Jung (1922–2005), statistiker
 Johan Ljung (1717–1787), ornamentbildhuggare
 Jonas Ljung (född 1976), trollkarl och ståuppkomiker

 Karin Ljung (aktiv 1988), låtskrivare och sångare

 Lars Ljung, flera personer
 Lars Ljung (ämbetsman), född 1943, generaldirektör
 Lars Ljung (överste), född 1948, överste & diplomat
 Lennart Ljung, flera personer
 Lennart Ljung (fotbollsspelare) (född 1949), målvakt
 Lennart Ljung (general) (1921–1990), överbefälhavare
 Lennart Ljung (ingenjör) (född 1946), professor i reglerteknik

 Magdalena Kinga Ljung (född 1975), konstnär och konstkritiker
 Magnus Ljung (1935–2022), språkforskare och professor i engelska
 Margit Ljung (1918–1988), målare, tecknare och grafiker
 Marita Ljung (född 1962), politiker, centerpartist
 Markus Ljungh (född 1991), ishockeyspelare
 Martin Ljung (1917–2010), komiker och skådespelare
 Mats Ljung (1947–2001), bondkomiker, författare och trubadur
 Melchior Jung (c. 1615–1678), glasbruksledare
 Märta Jung (1889–1979), skolledare

 Olof Ljung (född 1954), militär
 Oscar Ljung (1909–1999), skådespelare och teaterregissör
 Ove Ljung (1918–1997), militär, generallöjtnant

 Pehr Ljung (1743–1819), skulptör
 Per Erik Ljung (född 1943), litteraturvetare
 Per-Ola Ljung (född 1967), fotbollsspelare och tränare
 Peter Ljung (född 1982), speedwayförare
 Philip Ljung (född 1997), fotbollsspelare

 Roger Ljung (född 1966), fotbollsspelare, spelaragent

 Susanne Ljung (född 1961), journalist
 Sven Ingemar Liungh (1757–1828), naturforskare och ämbetsman 
 Stig Jung (1915–2001), officer

 Tina Ljung (född 1967), skådespelare och manusförfattare
 Tomas Ljung (född 1958), författare, botaniker och kulturhistoriker
 Torbjörn Ljung (född 1965), barnskådespelare
 Torsten Jung (1880–1961), ingenjör och industriman
 Tullia Ljungh (1875–1963), författare

 Valter Jung (1879–1946), finländsk arkitekt
 Victor Jung (1845–1897), filolog och skolledare
 Viktor Ljung (född 1991), fotbollsspelare

 Wiveka Ljung (född 1935), balettdansös

Fiktiva figurer med efternamnet Ljung
Bert Ljung

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn